Martin Čech ist der Name folgender Personen:

* Martin Čech (Kameramann) (* 1962), tschechischer Kameramann
 Martin Čech (Eishockeyspieler, 1975) (* 1975), tschechischer Eishockeyspieler
 Martin Čech (Eishockeyspieler, 1976) (1976–2007), tschechischer Eishockeyspieler